IHCE ist die Abkürzung für:

Institut des hautes études chinoises in Paris
Institut des hautes études commerciales in Tunis
International Human Epigenome Consortium 

Abkürzung